Илья Ильич Кривошапкин (1936—2001) — советский лётчик гражданской авиации, депутат Верховного Совета СССР X созыва (1979—1983).

Родился в с. Танда.

Окончил авиационное училище штурманов и Киевский институт инженеров гражданской авиации.

Работал в Маганском объединенном авиаотряде Якутского управления гражданской авиации старшим инженером участка спецоборудования самолетов, штурманом самолета Ан-24.

Депутат Верховного Совета Якутской АССР VIII созыва. Депутат Верховного Совета СССР (Совет национальностей) X созыва (1979-1983).

Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Источники 
 Босиков, Н. Кынаттаах µлэ´ит // ¥лэ µµннэрбит дьоно: очеркалар / [хомуйан о²ордо Н. Т. Атласов]. — Якутскай, 1981. — С. 123—138. — (ССКП XXVI съе´ин уураахтарын — олоххо !).
 Союз депутата, летчик И. И. Кривошапкин // Аржаков, С. С. Уус Алдан µлэ´ит дьоно/ С. С. Аржаков. — Дьокуускай, 2000. — С. 76—78.
 Герой тµстээбитин курдук / Н. Колодезников // Бэлэм буол. — 1979. — Олунньу 8 к.
 Звездный причал и отблеск далекого костра / Ю. Остапенко // Воздушный транспорт. — 1979. — 1 марта.
 Кынаттаммыт ба±а санаа / Н. Колодезников // Бэлэм буол. — 1983. — Олунньу 13 к.
 Избранные народом : делегаты Всеякут. съезда Советов, члены ЯЦИК, депутаты Верхов. Совета ЯАССР…, 1922—2008 / Гос. Собр. (Ил Тµмэн) Респ. Саха (Якутия); [авт.-сост. : А. Н. Жирков (рук.) и др.]. — Якутск, 2009. — С. 418.
 Улусы Республики Саха (Якутия)

Выпускники Национального авиационного университета
Лётчики СССР
Депутаты Верховного Совета Якутской АССР
Депутаты Совета Национальностей от Якутской АССР
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва